Норматов — фамилия.

Известные носители 
  (род. 1958) — советский и таджикистанский химик, член-корреспондент Академии наук Таджикистана (с 2004).
 Норматов, Олег Александрович (род. 1981) — узбекистанский легкоатлет.
 Норматов, Ташпулат (род. 1913) — колхозный звеньевой, Герой Социалистического Труда (1948).
 Норматов, Шавкат — начальник Генерального штаба Министерства обороны Узбекистана (2013—2018).

 Норматова, Гулжамол (род. 2001) — узбекистанская футболистка, игрок чемпионата Узбекистана в составе клуба «Металлург».
 Норматова, Гулжахон (род. 1999) — узбекистанский мастер боевых искусств, обладатель Кубка мира (2020) и чемпионка мира (2021) по рукопашному бою в весе до 50 кг.
 Норматова, Назирахон — колхозный бригадир, депутат Верховного Совета СССР (1984—1989).
 Норматова, Феруза (род. 1989) — узбекистанская актриса.

См. также